A világrekordok listája atlétikában a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által elfogadott legjobb atlétikai eredményeket tartalmazza.

Világrekordok 

Nem megerősített rekord

Férfi

Női

Fedett pályás

Férfi

Női

Jegyzetek

Források 

Világrekordok
Sportrekordok